Сорокодубы — название населённых пунктов на Украине:

 Сорокодубы — село в Немировском районе Винницкой области. 
 Сорокодубы — село в Красиловском районе Хмельницкой области.